Дòлно Аблàново е село в Северна България. То се намира в община Русе, област Русе.

География 
Намира се на 18 км от град Русе. През центъра на селото минава река „Барата“.

История 
Наблизо има слабо проучен римски кастел „Скаидава“.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Паметник на загиналите в Балканската и Първата световна война 1912 г.

Читалище „Напредък“ е действащо читалище, регистрирано под номер 364 в Министерство на културата. Има група за автентичен фолклор, група за стари градски песни и шлагери, и библиотека с 5624 тома.

Редовни събития 
Сборът на селото – третият уикенд на месец ноември.

Източници 

Села в област Русе
Населени места в община Русе